OSHA può riferirsi a: 
 Occupational Safety and Health Administration – agenzia del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti che ha l'obiettivo di garantire la sicurezza sul lavoro
 Occupational Safety and Health Act – legge federale degli Stati Uniti, emanata nel 1970, che costitui la Occupational Safety and Health Administration
 Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (European Agency for Safety and Health at Work o EU-OSHA) – agenzia europea con obiettivi analoghi a quella statunitense
 Occupational Safety and Health Act 1994 – legge nazionale della Malaysia

Osha può riferirsi a:
fiume Osha – fiume della Russia
Osha (erba) – erba perenne dal nome scientifico Ligusticum porteri
Osha – personaggio immaginario delle Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R. R. Martin